Са́нина — фамилия, женская форма фамилии :
 Санина, Жанна Вячеславовна (род. 1984) — российская футболистка.
 Санина, Ксения Олеговна (род. 2002) — российская хоккеистка на траве.
 
 Санина, Таисия Леонидовна (1923—2011) — советская артистка оперетты.
 Санина, Юлия Александровна (род. 1990) — украинская певица.

Двойная фамилия 
 Санина-Шлее, Валентина Николаевна (1899—1989) — американская художница по костюмам, актриса и дизайнер, создательница моды.